Coca Cola (clube de futebol) é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2003–04.

Clubes de futebol das Bahamas